Vilbig ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Vilbig (1903–1988), deutscher Physiker
 Josef Vilbig (1874–1956), deutscher Ingenieur und Leiter der obersten Baubehörde in Bayern